Sanger har flere betydninger:

 Sanger – en musiker, der anvender stemmen som instrument
 Sangere – en familie i ordenen spurvefugle
 Personer:
 Frederick Sanger – en engelsk nobelpristager i kemi
 Larry Sanger – medgrundlægger af Wikipedia
 Margaret Sanger – en berømt amerikansk kvindesagsforkæmper
 Steder:
 Sanger, Californien – en by i Fresno County, Californien, USA
 Sanger, Texas – en by i Denton County, Texas, USA